Игорь Ларионов: Ларионов, Игорь Александрович (род. 1984) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Ларионов, Игорь Игоревич (род. 1998) — российский хоккеист.